Calvin Thomas Bruton jr., más conocido como C.T. Bruton jr (nacido el  en Wichita,  Kansas) es un exjugador de baloncesto con doble nacionalidad estadounidense y australiana. Con 1.88 metros de estatura, jugaba en la posición de base.

Trayectoria 
 Indian Hills Junior College (1995-1997)
 Perry Lakes Hawks  (1993)
 Perth Wildcats (1994)
 Brisbane Bullets (1997)
 Wollongong Hawks (1998-2000)
 Sioux Falls Skyforce  (2000-2001)
 Marinos de Oriente   (2001)
 Canberra Cannons  (2001-2003)
 Sydney Kings (2003-2006)
 Brisbane Bullets  (2006-2008)
 New Zealand Breakers  (2008-2009)
 Ironi Ashkelon (2009)
 New Zealand Breakers (2009-2010)
 Piratas de Quebradillas   (2010)
 New Zealand Breakers  (2010-2011)
 Piratas de Quebradillas  (2011)
 New Zealand Breakers  (2011-2014)

Participaciones en competiciones internacionales

Juegos olímpicos 
 Atenas 2004 9/12
 Pekín 2008 7/12

Mundiales 
 Japón 2006 13/24

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en sports-reference (JJ.OO.) 

Baloncestistas de Kansas
Baloncestistas de Australia
Baloncestistas de los Indian Hills Warriors
Baloncestistas de los Perth Wildcats
Baloncestistas de los Brisbane Bullets
Baloncestistas de los Wollongong Hawks
Baloncestistas de los Sioux Falls Skyforce
Baloncestistas de los Marinos de Anzoátegui
Baloncestistas de los Canberra Cannons
Baloncestistas de los Sydney Kings
Baloncestistas de los New Zealand Breakers
Baloncestistas del Ironi Ashkelon
Baloncestistas de los Piratas de Quebradillas